Wieviorka ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Wieviorka (* 1946), französischer Sozialwissenschaftler, Rassismus- und (Jugend-)Gewaltforscher
 Olivier Wieviorka (* 1960), französischer Historiker